Il campionato italiano di calcio di Eccellenza Marche 2018-2019 è il ventottesimo organizzato in Italia. Rappresenta il quinto livello del calcio italiano.

Squadre Partecipanti

Classifica 

Legenda
      Promossa in Serie D 2019-2020.
      Ammessa ai play-off nazionali.
      Retrocessa in Promozione 2019-2020 dopo i play-out.
      Retrocessa in Promozione 2019-2020.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-off

Semifinali 
Disputata l'8 maggio 2019.

Finale 
Disputata il 12 maggio 2019.

Play-out 
Disputati il 12 maggio 2019.

Note

Collegamenti esterni 
 

Marche